Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин () — ежегодное соревнование шведских мужских команд по кёрлингу. Проводится с 1917 года (один из старейших в мире, если не старейший, национальный мужской чемпионат в этом виде спорта). Организатором является Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Швецию на международной арене как мужская сборная Швеции.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швеции (curling.se) и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
  (в веб-архиве; данные за 1917—2006 годы)

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках

 
Швеция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1917 года